Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Julie Halard-Decugis 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (semifinali)
 Martina Hingis (semifinali)
 Mary Pierce (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)

 Nathalie Tauziat (primo turno)
 Serena Williams (campionessa)
 Barbara Schett (quarti di finale)
 Sandrine Testud (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1999